Häbbersträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Häbbersträsket (Älvsby socken, Norrbotten), sjö i Älvsbyns kommun,  (54,2 ha)
Häbbersträsket (Piteå socken, Norrbotten, 725785-170086), sjö i Piteå kommun,  (9,74 ha)
Häbbersträsket (Piteå socken, Norrbotten, 727556-172807), sjö i Piteå kommun,  (77,6 ha)
Häbbersträsket, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (67,3 ha)
Lilla Häbbersträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (32,9 ha)
Stora Häbbersträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (47,9 ha)
Västra Häbbersträsket, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (23,4 ha)

Se även
 Häbberssjön
 Häbberstjärn
 Häbbersflyarna
 Häbbersvattnet
 Häbbersstrandtjärnen, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn